Сезон 1992 — 49-й сезон «Крыльев Советов», в том числе 27-й сезон в первом по значимости дивизионе страны (СССР/Россия). «Крылья» появились в элите отечественного футбола после 13-летнего перерыва.

Достижения 
1 ноября Фахрутдинов забил 700-й гол «Крыльев» во всех чемпионатах страны в высшей лиге.

Чемпионат России

Первый этап, группа Б 

Турнирная таблица

Результаты матчей

Второй этап, турнир за 9-20 места 

Турнирная таблица

Результаты матчей

Кубок СССР—СНГ

Кубок России

Товарищеские матчи

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Ушедшие по ходу сезона

|}

Примечания

Ссылки 

Чемпионат России по футболу 1992
1992
Крылья Советов